Municipio de Wilmot puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wilmot (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Wilmot (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.
 Municipio de Wilmot (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.